La Coupe de France masculine de volley-ball 2009-2010 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises 30 clubs de volley-ball affiliés à la Fédération française de volley-ball.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

Poule F

Poule G 

|valign="top" |

|}

Poule H 

|valign="top" |

|}

Phase finale

Voir aussi

Liens externes 

2009-2010
Volley-ball M
Coupe M